Wiehler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernestine Wiehler (1850–1930), deutsche Theaterschauspielerin
 Hans-Günther Wiehler (1923–2013), deutscher Bauingenieur, Verkehrswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Joachim Wiehler (1930–2003), deutschamerikanischer Botaniker und mennonitischer Pastor

Siehe auch:
 Wieler
 Wiler